Águas Santas, Aguas Santas, Augas Santas, Aguasantas o Augasantas puede referirse a varios lugares geográficos:

Localidades

España 

 Aguasantas (Orense), parroquia del municipio de Allariz, provincia de Orense.
 Aguasantas (Pontevedra), parroquia del municipio de Cerdedo-Cotobad, provincia de Pontevedra.
 Aguas Santas (La Coruña), parroquia del municipio de Rois, provincia de La Coruña.
 As Augas Santas (Cervo), lugar de la parroquia de Rúa, municipio de Cervo, provincia de Lugo.
 As Augas Santas (Pantón), lugar de la parroquia de Pantón, municipio de Pantón, provincia de Lugo.
 Augas Santas (Céltigos), lugar de la parroquia de Céltigos, municipio de Frades, provincia de La Coruña.
 Aguas Santas (Palas de Rey), parroquia del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo.
 Augas Santas (Vitre), lugar de la parroquia de Vitre, municipio de Frades, provincia de La Coruña.
 Santa Mariña de Augas Santas, lugar de la parroquia de Augas Santas, municipio de Allariz, provincia de Orense.

Portugal 

 Águas Santas (Maia), freguesia de Maia.
 Águas Santas (Póvoa de Lanhoso), freguesia de Póvoa de Lanhoso.
 Águas Santas e Moure, freguesia de Póvoa de Lanhoso.

Véase también 
 Agua Santa